La Catrina - uma das figuras mais populares da Festa do dia dos mortos no México
Rio Catrina - um rio da Romênia

Veja também
Catarina - um prenome feminino da onomástica da língua portuguesa

Desambiguação